Oost-Sumba (regentschap), een regentschap op Sumba (Oost-Nusa Tenggara, Indonesië)
Kamberaas (taal) of Oost-Soemba, een Austronesische taal, gesproken in Indonesië